En français, le mot lire est un verbe qui décrit l'action de lecture. Il peut également désigner :

 Lire, une revue littéraire ;
 LIRE est l'abréviation de « liasse recommandée » ;
 la lire, une monnaie :
 la lire de Parme, la monnaie du duché de Parme et Plaisance jusqu’à son annexion par le royaume d'Italie en 1860 ;
 la lire maltaise, la monnaie de Malte jusqu’en 2007 ;
 la lire italienne, la monnaie de l’Italie jusqu’en 2001 ;
 la lire de Saint-Marin, la monnaie de Saint-Marin jusqu’en 2001 ;
 l'AM-Lire,  monnaie émise en Italie par le Gouvernement militaire allié des territoires occupés (AMGOT) après l'invasion alliée de la Sicile en 1943 ;
 la lire turque, l’actuelle monnaie de la Turquie.